Ernest Spiteri-Gonzi – ex calciatore maltese 
 Lawrence Gonzi – politico maltese Primo ministro dal 2004 al 2013 
 Michael Gonzi – arcivescovo cattolico maltese